In Our Lifetime (Marvin Gaye), een album van  Marvin Gaye uit 1981.
 In Our Lifetime (Texas), een single van de band Texas uit 1999.